Michail Pokrowski (russ. Михаил Покровский) ist der Name folgender Personen:

*Michail Michailowitsch Pokrowski (1869–1942), russischer Philologe
Michail Nikolajewitsch Pokrowski (1868–1932), russischer Historiker